Niemcy:
 Dornbusch – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Dornbusch – dzielnica Viersen

Osoby:
 David Dornbusch – francuski polityk
 Friedrich Dornbusch – niemiecki malarz
 Siegfried Dornbusch – niemiecki aktor
 Stefan Dornbusch – niemiecki architekt

Inne:
 Dornbusch – latarnia morska w Niemczech
 Dornbusch – obszar chroniony w Niemczech